Селидовуголь, угледобывающее государственное предприятие (юридический адрес — улица К.Маркса ,41, город Селидово, Донецкая область, Украина). Добыча угля в 2001 году составляет 1 814,97 тысяч тонн. В состав предприятия входит 8 обособленных подразделений - 4 угледобывающих и 5 вспомогательных единиц:

Угледобывающие:
 «Шахта 1-3 «Новогродовская»,
 «Кураховская»,
 «Украина»,
 «Котляревская»

Вспомогательные:
 «Технический контроль качества угля»,
 «Управление снабжения»,
 «Автобаза»,
 «Производственное управление теплофикации»,
 «Углесбыт».

Ссылки 
 Сайт Уголь Украины
 Гірничий енциклопедичний словник : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Донецьк : Східний видавничий дім, 2004. — Т. 3. — 752 с. — ISBN 966-7804-78-X.
 Структура собственности компании ДП «СЕЛИДІВВУ­ГІЛЛЯ»

Угледобывающие компании Донецкой области
Компании по алфавиту
Селидово